Dimerocostus är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Dimerocostus ingår i familjen Costaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ingefärsordningen
Dimerocostus